José Borja puede referirse a:

 José Borja (escultor) escultor, (Lliria,1658 – Valencia, 1720)
 José Borja Carbonell botánico, (Cárcer, 1902 - 1993)